Багандов Газимбег (Газим-Бег) Курбанович (1941—1994) — даргинский писатель и поэт.

Биография 
Газимбег Багандов родился в селе Мекеги (ныне Левашинский район Дагестана) в 1941 году. По национальности — даргинец.

Высшее образование получил в Литературном институте им. А. М. Горького.

Перу Багандова принадлежат поэтические сборники «И я горец», «Моя сельская голубка», «Джейран», «Пуля», «Гость», «Спасибо», «Подарок», вышедшие в 1966—1979 годах.

В 1980—1990 годы он обратился к художественной прозе, в которой стремился показать отрицательные явления жизни. Крупнейшим произведением Багандова стал роман «Последнее поколение», темой которого явилась деградация управленческого аппарата. В 1992 году вышла его книга «Путешествие. Стихи и поэма».

 Багандов является автором ряда произведений для детей.

Библиография

Литература

Примечания

Ссылки 
 Виктор Бараков о переводе Николаем Рубцовым стихотворения Багандова
 В Махачкале прошел вечер памяти даргинского поэта Газимбега Багандова

Писатели России по алфавиту
Даргинские писатели
Поэты России
Даргинские поэты
Поэты Дагестана
Члены Союза писателей Дагестана